

Населені пункти та їхні частини

 Кнея — село в гміні Барцин Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Кнея — село в гміні Зембовіце Олеського повіту Опольського воєводства
 Кнея — село в гміні Пширув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Кнея — частина села Цьосми в гміні Білґорай Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Кнея — частина села Радван у гміні Щуцин Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Кнея — частина села Майдан Ґольчанський (Майдан-Ґольчанський) в гміні Яроцин Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства
 Кнея — осада в гміні Цекцин Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Кнея — осада в гміні Жечениця Члуховського повіту Поморського воєводства
 Кнея — осада в гміні Карсін Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Кнея — осада в гміні Полянув Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Кнея — лісова осада в гміні Лопушно Келецького повіту Свентокшиського воєводства

Примітки